Termenul „Flinsberg” se poate referi la:

Localitate ce aparține de Dürrwangen, Bavaria
Localitate ce aparține de Kirchenpingarten. Bavaria
Localitate ce aparține de Heilbad Heiligenstadt, Turingia (considerat centrul matematic al Germaniei)
Świeradów-Zdrój fostul „Bad Flinsberg” din sud-vestul Poloniei